Anfitrite puede referirse a:

 La diosa del mar Anfitrite en la mitología griega.
 (29) Amphitrite, un asteroide del cinturón de asteroides.
 El género Amphitrite de la familia Terebellidae, en botánica.